Der STK Muangnont Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Ayutthaya, der in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2012 als Kopoon Warrior gegründet. 2019 wurde der Verein in Bankunmae FC umbenannt. Ein Jahr später erfolgte eine erneute Umbenennung in Muangnont Bankunmae FC. Bis 2016 spielte der Verein in der damaligen vierten Liga, der Division 3, in der Central Region. 2016 wurde er Verein Meister seiner Region und qualifizierte sich für die 2017 neugeschaffene Thai League 4. Hier wurde der Club der Bangkok Metropolitan Region zugeteilt.

Namensänderungen 
 2012: Gründung als Kopoon Warrior
 2019: Umbenennung in Muangnont Bankunmae FC
 2020: Umbenennung in STK Muangnont FC

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Senabodee Stadium in Ayutthaya aus. Die Sportstätte hat ein Fassungsvermögen von 2500 Zuschauern.

Spielstätten seit 2017

Spieler 
Stand: 13. September 2020

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2017

Weblinks 
 
 
 STK Muangnont FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Muangnont FC bei thaileague.co.th
 STK Muangnont FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Muangnont Bankunmae, FC
Gegründet 2012
Sport (Ayutthaya, Stadt)
Organisation (Ayutthaya, Stadt)